Карта (, „хартия“) основно означава твърд картон или изделие от него. По-общо думата се използва, за да означи малки плоски вещи, основно от твърда хартия, картон, пластмаса или друг подходящ материал. В частност това са:
 карта – изображение на земна или друга повърхност
 пощенска картичка
 карти за игра
 кредитна карта
 дебитна карта
 смарт карта – карта, съдържаща компютърен чип
 SIM карта
 лична карта
 Българска лична карта
 Шофьорска карта
 Българска шофьорска карта